Kobayashi – japońskie nazwisko
 Kobayashi – miasto w Prefekturze Miyazaki na Kiusiu
 Aikido Kobayashi – szkoła aikido
 (3500) Kobayashi – planetoida z pasa głównego asteroid
 Kobayashi Maru - Praktyczne ćwiczenie w uniwersum Star Trek, sprawdzające zachowanie kadetów Gwiezdnej Floty w sytuacji bez wyjścia

Osoby o nazwisku Kobayashi:
 Adam Kobayashi – polski neurolog
 Ai Kobayashi – japońska curlerka
 Celes Kobayashi – japoński bokser
 Hirokazu Kobayashi – japoński mistrz aikido
 Issa Kobayashi – japoński autor haiku
 Junshirō Kobayashi – japoński skoczek narciarski i kombinator norweski
 Jurō Kobayashi – japoński astronom
 Kamui Kobayashi – japoński kierowca wyścigowy
 Kaori Kobayashi – japońska saksofonistka i flecistka smoothjazzowa
 Kokei Kobayashi – japoński malarz
 Makoto Kobayashi – japoński fizyk, laureat nagrody Nobla
 Masaki Kobayashi – japoński reżyser filmowy
 Masato Kobayashi – japoński kick-boxer
 Michio Kobayashi – japoński pilot bombowców nurkujących podczas II wojny światowej
 Norihito Kobayashi – japoński narciarz
 Ryōyū Kobayashi – japoński skoczek narciarski
 Takao Kobayashi – japoński astronom
 Takeru Kobayashi – japoński rekordzista świata w jedzeniu na czas
 Takiji Kobayashi – japoński pisarz
 Toshiyuki Kobayashi – japoński matematyk
 Yasuo Kobayashi – japoński mistrz aikido
 Yukiyo Kobayashi – japoński narciarz